Đakovo est un toponyme qui peut désigner :
Đakovo, une ville de Croatie, située dans la région de Slavonie et dans le comitat de Osijek-Baranja ; 
Đakovo, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.